«South of the Border» («К югу от границы») — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая 11 июля 2019 года при участии американских певиц Камилы Кабельо и Карди Би в качестве седьмого сингла из шестого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

История 
Песня вышла 11 июля 2019 года за день до официального выхода альбома.
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Idolator, Vulture, EliteDaily, Hola, Eonline.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное лирик-видео для песни вышло 11 июня 2019 года на аккаунте Ширана на канале YouTube. Помимо Алана Ширана в съемках видео приняли участие Камила Кабельо, Карди Би (в роли самой себя) и актёры Алексис Рен и Пол Кармирян.

Список треков

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, написанные Карди Би
Песни Карди Би
Песни, спродюсированные Эдом Шираном
Песни, написанные Камилой Кабельо
Песни Камилы Кабельо